Bang Krathum (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phitsanulok, Thailanda, cu o populație de 48.667 de locuitori și o suprafață de 447,03 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 87 ''muban'.

Referințe 

Amphoe în provincia Phitsanulok